

Урбана — місто, штат Іллінойс
 Урбана — місто, штат Айова
 Урбана — місто, штат Міссурі
 Урбана — місто, штат Нью-Йорк
 Урбана — місто, штат Огайо
 Урбана — переписна місцевість, штат Меріленд